Gornje Ogorje
Donje Ogorje